Осі́ння ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 У місті Дніпро:
 Осіння вулиця — вулиця в Індустріальному районі;
 Осіння вулиця — вулиця в селищі Таромське Новокодацького району.
 Осіння вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Осіння вулиця — вулиця в місті Київ.
 Осіння вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Осіння вулиця — вулиця в місті Покровськ, Донецька область.
 Осіння вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Осіння вулиця — вулиця в місті Суми.
 Осіння вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці